Markovice je název více míst:

V Česku:

 Markovice (Žleby) – část obce Žleby v okrese Kutná Hora
 Markovice (Chrudim) – osada v části Chrudim IV města Chrudim 
 Markovice (Hradec Králové) – zaniklá ulice v oblasti skladištního areálu ve Slezském Předměstí ve městě Hradec Králové

Na Slovensku:

 Markovice (Jazernica) – osada na Slovensku, součást obce Jazernica v okresu Martin

V Polsku (obec s podobním názvem):

 Horní Marklovice – vesnice v jižním Polsku ve Slezském vojvodství v okrese Těšín v gmině Žibřidovice